

Україна 
Села:
 Млинки — Полтавська область, Котелевський район
 Млинки — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Млинки — Чернівецька область, Дністровський район

Селища:
 Млинки — Вінницька область, Гайсинський район

Місцевість:
 Млинки — мікрорайон Дрогобича, розташований в західній частині міста

Інші об'єкти:
 «Млинки» — гіпсова печера, геологічна пам'ятка природи біля села Залісся Чортківського району Тернопільської області
 Млинки — дендрологічний парк у Чернівецькій області

Словаччина 
 Млинки — село в окрузі Спішска Нова Вес Кошицького краю Словаччини.

Угорщина 
 місцева словацька назва селища Пілішсенткерест, де словаки становлять етнічну більшість